Нико́ла Сто́йков Муша́нов (12 апреля 1872, Дряново — 10 мая 1951, София) — болгарский политический деятель, премьер-министр (1931—1934). Один из лидеров Демократической партии.

Биография

Юрист 
Окончил юридический факультет в Экс-ан-Провансе во Франции (1893). В 1893—1896 — судья и прокурор в городах Стара-Загора и Варна, в 1897—1908 — адвокат в городе Русе. Был членом, а затем и одним из лидеров Демократической партии, последовательно придерживался либеральных взглядов. Был депутатом 12-го (1902—1903), 14-го (1911—1913), 16-го (1913), 17-го (1914—1919), 18-го (1919—1920), 19-го (1920—1923), 21-го (1923—1927), 22-го (1927—1931), 23-го (1931—1934), 24-го (1938—1939) и 25-го (1940—1944) обыкновенного Народного собрания.

С 29 января 1908 по 18 сентября 1910 — министр народного просвещения, с 18 сентября 1910 по 29 марта 1911 — министр внутренних дел в правительствах лидера Демократической партии Александра Малинова. В конце Первой мировой войны Малинов вновь стал премьер-министром, а Мушанов — вначале министром общественных работ, дорог и благоустройства (21 июня — 17 октября 1918), а затем министром железных дорог, почт и телеграфов (17 октября — 28 ноября 1918). Также Мушанов входил в состав и следующего кабинета министров, сформированного Теодором Теодоровым — в качестве министра внутренних дел и народного здравоохранения (28 ноября 1918 — 7 мая 1919).

Находился в оппозиции к «земледельческому» правительству Александра Стамболийского. Как член правительства Малинова (1918), был привлечен к суду по обвинению в военных поражениях Болгарии (тем самым, правительство Стамболийского нейтрализовало часть своих оппонентов), в 1922—1923 находился в заключении в Шумене. После свержения Стамболийского был освобождён, входил в состав той части Демократической партии, которая сохранила собственную идентичность, отказавшись войти в состав политического объединения Демократический сговор, находившегося у власти в 1923—1931. Был одним из лидеров Народного блока, победившего на парламентских выборах 1931. В составе последнего кабинета Александра Малинова вновь являлся министром внутренних дел и народного здравоохранения (29 июня — 12 октября 1931).

Премьер-министр 
Затем сформировал собственное правительство, был премьер-министром с 12 октября 1931 по 19 мая 1934, одновременно оставался министром внутренних дел и народного здравоохранения. Кроме того, управлял министерствами юстиции (31 декабря 1932 — 18 января 1933) и железных дорог, почт и телеграфов (5−19 мая 1934). Правительство Мушанова управляло страной в период мирового экономического кризиса, серьёзно затронувшего и Болгарию. В 1932 оно смогло добиться отмены репараций, которые страна должна была платить по итогам проигранной Первой мировой войны, однако значительных успехов в области экономики достигнуть не удалось.

Премьер-министр старался повысить международный авторитет Болгарии — так, в 1933 в Софии состоялась встреча Международного согласия («антанты») радикальных и демократических партий, в состав которого входила болгарская Демократическая партия. Кабинет Мушанова пытался наладить отношения с Турцией, не достиг успеха. Кроме того, он предпринял шаги для сближения с Югославией — в декабре 1933 царь Борис III и Мушанов совершили государственный визит в эту страну.

Экономические проблемы усугублялись разногласиями в рамках правительственной коалиции (в неё входили партии, отстаивавшие часто противоположные интересы бизнеса, городских средних слоёв и крестьянства), что резко снизило дееспособность кабинета министров. Всё это способствовало перевороту 19 мая 1934, в ходе которого правительство Мушанова было свергнуто.

Деятель оппозиции 
С 1934 Мушанов находился в оппозиции, в 1940−1944 — лидер оппозиционных сил в Народном собрании, во время Второй мировой войны участвовал в кампании по спасению болгарских евреев. С 2 по 9 сентября 1944 входил в состав правительства Константина Муравиева в качестве министра без портфеля. Вместе с другими членами этого правительства был предан так называемому Народному суду и приговорён к одному году лишения свободы, что исключило его из политической жизни в период утверждения у власти правительства Отечественного фронта (в 1996 Верховный суд отменил этот приговор). В сентябре 1945 был освобождён из тюрьмы и вернулся к активной деятельности в составе Демократической партии.

В 1947 был выслан в Тырново, в 1949 — в село Заград, но вскоре возвращён в Тырново, где жил в общежитии. В мае 1951 арестован и убит сотрудниками органов государственной безопасности.

Память 
Автор мемуаров. Один из бульваров Софии назван в его честь.

Ссылки 
 Биографические данные
 Данные о деятельности 
 О судьбе Мушанова 

Премьер-министры Болгарии
Министры иностранных дел Болгарии
Министры внутренних дел Болгарии
Министры внутренних дел и здравоохранения Болгарии
Министры образования Болгарии
Депутаты Народного собрания Болгарии